Бульгаро — итальянский юрист XII века, родившийся в Болонье. Его именем названа Часовня Болонского университета.

Он самый известный из четырех известных докторов права Болонского университета, которого зовут Глоссатор.

Его школа права утвердилась в применении, толковании и обучении закону, и из-за его риторики он остался в памяти как «Золотой рот» или Златоуст по аналогии с Иоанном Златоустом. Он умер в 1166 году в очень преклонном возрасте.

Его школа навязала доктрину Corpus iuris civilis против другой ведущей в Болонье в начале XII века доктрины Aequitas bursalis. Это своеобразное начало известной сегодня континентальной правовой системы.

В Диете Ронкалии Булгарус лидировал среди докторов и был одним из самых доверенных советников императора Фридриха I Барбароссы. Его самая известная работа — замечательный комментарий «De Regulis Juris». 

Неизвестно, как он связан с болгарами и историей Болгарии, или, по крайней мере, никаких специальных исследований по этому поводу не проводилось, но его имя буквально означает «болгарский».

Примечания

См. также 
 Fiat iustitia, et pereat mundus
 Список старейших университетов
 Золотой век Симеона 
 Кутмичевица
 Болонский процесс
 Европейское пространство высшего образования

Юристы Италии
Преподаватели Болонского университета